Hermann Tilke (1954- ), architecte allemand, fondateur et dirigeant de Tilke Engineering ;
 Max Tilke (1869-1942), ethnographe, illustrateur et peintre allemand.